Gli Hamburg Dolphins sono stati una squadra di football americano di Amburgo, in Germania.

Storia
Fondati nel 1981 da personale fuoriuscito dai disciolti Hamburg Vikings, nel 1991 si fusero con gli Harburg Rubberducks andando a formare gli Hamburg Hornets, che in seguito divennero  Hamburg Blue Devils.

Nella stagione 1987 ebbero una seconda squadra, che l'anno successivo si separò per formare gli Hamburg Silver Eagles.

Fino al 1990 ebbero anche una sezione femminile, che partecipò alla Damenbundesliga.

Dettaglio stagioni

Tornei nazionali

Campionato

Bundesliga

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

Damenbundesliga

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

2. Bundesliga

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

Regionalliga/Verbandsliga

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

Evoluzione storica

Note

Squadre tedesche di football americano
Dolphins